Federal Bureau of Narcotics, voormalig departement van het United States Department of the Treasury
 Federatie van Belgische Naturisten, een Belgische federatie
 Fly by Night, het tweede album van de Canadese band Rush
 Fortis Bank Nederland, was een onderdeel van Fortis Nederland
 Afkorting voor het bedrijf Furniture Brands International, Inc. op de New York Stock Exchange
 Telegrafische code voor Station Brussel-Noord